Gerard Granollers / Pedro Martínez erano i campioni in carica, ma hanno deciso di non difendere il loro titolo in questa edizione.

In finale Dominic Inglot / Matt Reid hanno sconfitto in finale Romain Arneodo / Hugo Nys con il punteggio di 1-6, 6-3, [10-6]

Teste di serie 

  Dominic Inglot /  Matt Reid (campioni)
  Romain Arneodo /  Hugo Nys (finale)

  André Göransson /  Andrėj Vasileŭski (primo turno) 
  Artem Sitak /  David Vega Hernández (primo turno)

Wildcard 

  David Marrero /  Adrián Menéndez Maceiras (quarti di finale)
  Leo Borg /  Elias Ymer (primo turno)

  Javier Barranco Cosano /  Carlos Sánchez Jover (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Andalucía Challenger 2021